

Pessoas
Eugene Odum

Localidades

Odum (Geórgia)

Outros
Odum ejé

Desambiguação